47-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с июня 1987 года по май 1988 года. Обладателем Кубка впервые стал харьковский «Металлист». Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло в 1/8 финала. Вновь часть этапов (1/16 и 1/8 финала) состояли из двух матчей.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Металлист» получил право на участие в Кубке сезона и Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1987 году
Футбол в СССР в 1988 году